Le sitar est un instrument de musique d’origine indienne et pakistanaise, à cordes pincées.
 La cithare est un instrument de musique à cordes pincées.